Mutualismo (biologia) — relação positiva de interdependência entre espécies
Mutualismo (movimento) — movimento de solidariedade que traduz a interajuda e apoio mutual entre as pessoas, precursor do moderno sistema de seguros
Mutualismo (política) — movimento político fundado pelo anarquista Pierre-Joseph Proudhon
Mutualismo (filosofia anarquista) — teoria de organização com intercâmbio recíproco e voluntário
Mutualismo: Um Fator de Evolução — livro escrito por Piotr Kropotkin

Desambiguação